La coupe du Monténégro de water-polo est une compétition annuelle de water-polo.

Palmarès masculin

Notes et références 

Montenegro
Water-polo au Monténégro